The Valiant ("Il valoroso" in lingua inglese) può riferirsi a:

The Valiant – film statunitense del 1929 diretto da William K. Howard
L'affondamento della Valiant (The Valiant) – film italo-britannico del 1962 diretto da Roy Ward Baker